Desa Grobogan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Grobogan (administrativ by i Indonesien, lat -7,61, long 111,49), Jawa Timur, 
 Desa Grobogan (administrativ by i Indonesien, lat -7,61, long 112,35), Jawa Timur, 
 Desa Grobogan (administrativ by i Indonesien, lat -8,03, long 113,23), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar